Il singolare del torneo di tennis WTA New Jersey 1972, facente parte dei Tornei di tennis femminili indipendenti nel 1972, ha avuto come vincitrice Ol'ga Morozova che ha battuto in finale Marina Krošina 6-2, 6-7, 7-5.

Teste di serie 

 Ol'ga Morozova (Campionessa)
 Patti Hogan (primo turno)

 Linda Tuero (semifinali)
 Marina Krošina (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA New Jersey 1972